Coendou quichua — грызун семейства американских дикобразов (Erethizontidae).

Распространение 
Этот вид встречается в Панаме и, возможно, в западных Андах Колумбии, Эквадора и Перу; живёт только в низменных, в лиственных и вечнозелёных лесах.

Внешняя морфология 
Длина тела с головой: 332—420 мм, хвоста: 290—413 мм, задних лап: 62—77 мм, ушей: 20—26 мм, средняя масса: 2 кг. Полностью покрыт колючками, равномерно распределёнными по всему телу, тёмными с бледно-жёлтыми кончиками. Глаза маленькие, нос розовый, выпуклый. Хвост цепкий, широкий у основания и сужающийся к концу.

Поведение 
Это ночной древесный грызун. Рацион включает плоды и листья.

Примечания

Литература 
 Bo Beolens, Michael Watkins, Michael Grayson — The Eponym Dictionary of Mammals, 2009, p. 350
 Fiona Reid — A field guide to the mammals of Central America & Southeast Mexico, 2009, p. 246

Цепкохвостые дикобразы
Животные, описанные в 1899 году
Млекопитающие Южной Америки